Списак свих тренера Кошаркашког клуба Црвена звезда обухвата све главне тренере који су водили сениорски тим КК Црвена звезда током историје. Он не обухвата помоћне тренере који су водили појединачне утакмице уколико главни тренер није био у могућности да води тим или је добио искључујућу грешку.

Списак

Спољашње везе 

 
Спискови за кошарку у Србији